У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні за січень 2015 року.

Список загиблих за січень 2015 року

Посилання 
 Книга пам'яті загиблих
 Український меморіал. Пам'яті героїв, що загинули за Україну
 Пантеон Героїв (Сайт Міністерства оборони України)
 Вони життя віддали за Вітчизну (Сайт Національної гвардії України)
 Вічна пам'ять героям-прикордонникам! (Сайт Державної прикордонної служби України)
 Пам'яті героїв (Сайт Служби безпеки України)
 Пам'ятаємо (Сайт Національної академії СБУ)
 Герої не вмирають (Сайт Чернігівської ОДА)
 Вони захищали Україну (Сайт Вінницької ОДА)
 Книга пам'яті героїв АТО (Сайт Житомирської ОДА)
 Герої не вмирають (Сайт Миколаївської ОДА)
 Сторінка пам'яті. Херсонщина (Сайт Херсонської ОДА)
 Пам'ятаємо загиблих героїв (Сайт Полтавської Облради)
 Книга пам'яті Сумської області
 Герої АТО (Сайт Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені О.М.Бойченка)
 Військовослужбовці, які загинули під час проведення АТО, з Одеської області (Сайт Одеського обласного центру патріотичного виховання дітей та молоді)
 Ніхто не забутий: на Донбасі загинула майже сотня військовослужбовців з Одеської області (список) (Одеське видання «Думська»)
 Військовослужбовці з Вінницької області, які загинули в зоні АТО (Сайт «20 хвилин: Вінниця»)
 Список загиблих у зоні АТО мешканців Прикарпаття (Інтернет-видання «Паралелі»)
 Меморіал пам'яті загиблих харків'ян - Героїв АТО (Портал «Весь Харків»)
 Герої. Чернівецька область. АТО (блог)
 Пам'яті загиблих воїнів... Список військових, які загинули в зоні АТО, та з якими прощалися на Рівненщині (Проект «Ціна Свободи», сайт телеканалу «Рівне-1»)
 Сайт пам'яті загиблих героїв Хмельниччини в ході АТО 2014 року (Медіа-корпорація «Є»)

Див. також 
 Бої за Донецький аеропорт
 Бої за Дебальцеве

Примітки 

2015 в Україні
2015-01

Січень 2015